Кирион:

 Кирион — 12-ый наместник Гондора, южного государства нуменорцев в легендариуме Дж. Р. Р. Толкина, третий сын Исилдура.
 Кирион I — Католикос-Патриарх всея Грузии, предстоятель Грузинской Церкви.
 Кирион II — епископ Православной российской церкви.